B 71 steht für:
 die Bundesstraße 71 in Deutschland
 die Zellerrain Straße in Österreich

B71 steht für:
 nach dem englischen Postleitsystem eine Hälfte des Distrikts West Bromwich
 B71 Sandur, ein Fußballverein im färöischen Sandur

B71